Pegamoscas puede referirse a:

 el nombre común de la planta Antirrhinum graniticum; o
 el nombre común de la planta Ononis natrix.